LC-34 () — стартовый комплекс, расположенный на территории базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Площадка LC-34 использовалась НАСА для запуска ракет-носителей Сатурн-1 и Сатурн-1Б в период с 1961 по 1968 год, в рамках программы Аполлон.
27 января 1967 года время наземных испытаний Аполлон-1 на стартовом комплексе произошёл пожар, в огне погибли астронавты В. Гриссом, Э. Уайт и Р. Чаффи.

История запусков 

Для запусков РН Сатурн-1 и Сатурн-1Б также использовалась площадка SLC-37B.

Современное состояние 

После вывода из эксплуатации LC-34, наземные структуры сровняли с землей, оставив только стартовую площадку, она служит в качестве мемориала погибшего экипажа Аполлон-1.

См. также

Примечания 

База ВВС США на мысе Канаверал
Стартовые комплексы